Luige – miasteczko w Estonii, w gminie Kiili, w prowincji Harju
 Luige – wieś w Estonii, w gminie Pajusi, w prowincji Jõgeva.